La Soupe aux choux, roman de René Fallet publié en 1980.
 La Soupe aux choux, film de Jean Girault sorti en 1981, d'après le roman de René Fallet.